Krumpendorf est une commune autrichienne du district de Klagenfurt-Land en Carinthie.

Géographie

Histoire 

Gonzalve de Bourbon (1914-1934) y est mort des suites d'un accident de voiture.

Commune en Carinthie